Daniel Timo von Sachsen (ur. 23 czerwca 1975 w Duisburgu) – niemiecki polityk monarchistyczny i chadecki, od 2022 głowa rodu Wettynów, tytularny książę koronny Saksonii, margrabia Miśni, pretendent do tronu byłego Królestwa Saksonii; czynny w Polsce jako kandydat na króla tzw. „sukcesji majowej”; przedsiębiorca przemysłu drzewnego, działacz sportowy.

Życiorys 
Urodził się jako najstarszy z trzech synów Rüdigera von Sachsen (1953–2022) i Astrid Linke (1949–1989). Wychował się w Niemczech Zachodnich (Stein-Wingert). W 1990 przeniósł się wraz z rodziną do Drezna, gdzie ukończył szkołę średnią. Następnie odbył służbę wojskową, po czym studiował ekonomię i zarządzanie oraz leśnictwo na Politechnice Reńsko-Westfalskiej w Akwizgranie (1995–2003).

W 2003 wraz z ojcem założył Wettinische Forstverwaltung (pol. Zarząd Leśny Wettynów).

W 2004 z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej został wybrany do rady miejskiej Moritzburga i jej delegatem do rady powiatu miśnieńskiego. Uzyskiwał reelekcje w latach 2008–2020.

Wyraża ostrożny osąd działalności polskich stronnictw monarchistyczych. W 2017 oświadczył, że ogłoszenie jego kandydatury przez Konfederację Spiską jest dyskusyjne. Uznaje powagę postanowień sukcesji tronu przyjętych w Konstytucji 3 maja 1791. Jednak podkreśla, że ewentualna restauracja monarchii w Polsce musiałaby odbyć się w sposób demokratyczny, poparta wcześniej w ogólnonarodowym referendum.

W 2009 założył klub golfowy Wettiner Golf Cup oraz udostępnił dla zwiedzających część pałacu Moritzburg.

Krąg rodzinny 
W 2001–2002 był zaręczony z Christiną Linhardt (ur. 1981), piosenkarką i aktorką. 30 lipca 2011 ożenił się z Sandrą Scherer (ur. 1977), bibliotekarką naukową. Małżeństwo ma dwoje dzieci:

 Anna-Catharina Sophie (ur. 2013),
 Gero Friedrich Johann (ur. 2015).

Przypisy 

Niemieccy samorządowcy
Politycy CDU
Niemieccy ekonomiści
Niemieccy leśnicy
Niemieccy przedsiębiorcy
Niemieccy działacze sportowi
Monarchiści
Daniel_Saski
Ludzie związani z Akwizgranem
Ludzie związani z Dreznem
Ludzie związani z Duisburgiem
Urodzeni w 1975